Termenul de trafic denumește o totalitate de activități de transport, de legături întreprinse sau/și de mișcare din diferite domenii ale vieții. Se diferențiază activități de trafic legal și de trafic ilegal.

Trafic legal 
 Trafic rutier (de autovehicule, rutier comercial)
 Trafic comercial
 Trafic aerian (aviatic comercial, de avioane/elicoptere)
 Trafic de telecomunicații (telefon, telegraf, videotelefon)
 Trafic feroviar (pe căi ferate)
 Trafic maritim (comercial, de vapoare)
 Trafic de pietoni (pietonal)
 Trafic de călători (feroviar, aviatic, maritim, fluvial, automobilistic)
 Trafic de/pe Internet (internetic)

Trafic ilegal (ilicit) 
 Trafic de influență
 Trafic de droguri (stupefiante)
 Trafic cu ființe umane (oameni)
 Trafic de persoane
 Trafic de copii
 Trafic de animale (domestice, sălbatice, exotice)
 Trafic ilegal de arme și muniții
 Trafic de organe și/sau țesuturi umane reimplantabile
 Trafic de cadavre (umane, animale)
 Trafic de bunuri de cultură (bunuri de artă moderne, antichități)

Legături externe 
 

Omonimie